Trance steht für:
 Trance, Bewusstseinszustand
 Trance (Musik), Musikstil
 Trance (Band), deutsche Heavy-Metal-Band (ab 1979)
 Trance (Film) von Michael Almereyda (1998)
 Trance – Gefährliche Erinnerung, Film von Danny Boyle (2013)

Trance ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Celeste Trance (* 1953), philippinischer Geistlicher, Bischof von Catarman

Siehe auch: